Os Rapazes da Difícil Vida Fácil é um filme brasileiro de 1980, com direção de José Miziara.

Elenco 
 Yolanda Cardoso
 Guilherme Corrêa
 Ewerton de Castro… João
 Elizabeth Hartmann
 Felipe Levy
 João Loredo
 Roberto Maya
 Heloísa Raso
 Dante Rui
 Sílvia Salgado

Filmes do Brasil de 1980
Filmes dirigidos por José Miziara
Filmes em língua portuguesa
Filmes de drama do Brasil